Турнир Tallinn Trophy 2017 года — шестой международный турнир по фигурному катанию «Кубок Таллина», который состоялся в эстонской столице Таллине с 21 по 26 ноября 2017 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Соревнования в этих дисциплинах прошли также среди юниоров и новичков.

Турнир входит в серию «Челленджер» текущего сезона и является девятым предпоследним его этапом. Проводится эстонской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.

Результаты

Мужчины 

 WD — фигурист снялся с турнира.

Женщины 

 WD — спортсменки снялись с турнира.

Спортивные пары

Танцы на льду

Призёры среди юниоров

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Ноябрь 2017 года
Спорт в Эстонии в 2017 году
Кубок Таллина